Ел Гварда Ганадо има више значења:

 Ел Гварда Ганадо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гварда Ганадо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику